Aurélien Bertrand (né le  à Gap en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2006-2007 || Rapaces de Gap || Division 1 || 4 ||  ||  || 3,01 || - ||  ||  || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2007-2008 || Rapaces de Gap || Division 1 || 3 ||  ||  || 1,80 || - ||  ||  || 0 ||  ||  || 0,00 ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 5 ||  ||  || 1,76 || - ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2009-2010 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 3 ||  ||  || 2,35 || - ||  ||  || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 5 ||  ||  || 2,13 || - ||  ||  || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2011-2012 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 5 ||  ||  || 3,17 || - ||  ||  || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 4 || 179 || 12 || 4,01 || 86,7 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 4 || 151 || 3 || 1,19 || 95,5 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 1 || 21 || 2 || 5,60 || 60,0 || 0 || 0 || 1 || 59 || 1 || 1,01 || 95,8 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 5 || 207 || 12 || 3,48 || 88,9 ||0  ||0  || 2 ||  ||  || 0,00 || 100,0 ||  || 
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 9 || 474 || 19 || 2,40 || 89,2 ||0  || 0 || 3 ||  ||  || 2,87 || 89,1 ||  || 
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 7|| 379|| 23|| 3,64||86,2||0||0 || 1 ||  ||  || 0,00 ||  ||  ||

Références 

Naissance en février 1987
Naissance à Gap
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Diables rouges de Briançon